Kuznecov (), al femminile Kuznecova (), è un cognome russo molto diffuso, omologo degli italiani Fabbri o Ferrari.

Persone 
 Aleksej Aleksandrovič Kuznecov – politico sovietico
 Anatolij Kuznecov - attore sovietico
 Anatolij Georgievič Kuznecov – compositore di scacchi sovietico e russo
 Andrej Kuznecov – tennista russo
 Andrej Kuznecov – pallavolista sovietico e russo
 Boris Dmitrievič Kuznecov – calciatore sovietico
 Evgenij Borisovič Kuznecov – calciatore sovietico
 Lev Fëdorovič Kuznecov – schermidore russo
 Nikolaj Alekseevič Kuznecov – pallanuotista sovietico
 Nikolaj Dmitrievič Kuznecov – progettista aeronautico sovietico
 Nikolaj Gerasimovič Kuznecov – ammiraglio sovietico
 Oleh Volodymyrovyč Kuznecov – calciatore e allenatore di calcio sovietico e ucraino
 Pavel Varfolomeevič Kuznecov – pittore, scenografo e grafico russo
 Serhij Vasyl'ovyč Kuznecov – calciatore sovietico
 Svetlana Aleksandrovna Kuznecova – tennista russa
 Vasilij Dmitrievič Kuznecov – atleta sovietico
 Vasilij Ivanovič Kuznecov – generale sovietico
 Vasilij Vasil'evič Kuznecov – politico sovietico
 Viktor Aleksandrovič Kuznecov – nuotatore sovietico
 Vladimir Vladimirovič Kuznecov – pallanuotista sovietico

Altro 
 2233 Kuznetsov – asteroide della fascia principale
 Kuznetsov NK-12 – motore turboelica sovietico
 OKB Kuznetsov – ufficio tecnico sovietico, che si occupa di progettazione e produzione di motori per l'aviazione, di motori per i gasdotti, di motori per centrali elettriche e di motori per razzi
 Classe Admiral Kuznecov – classe di portaerei
 Admiral Kuznecov – nave della marina militare russa

Voci correlate 
 Sergej Kuznecov